Jakubów (gemeente)
 Jakubów (powiat Miński)
 Jakubów (powiat Polkowicki)
 Jakubów (powiat Przysuski)